

Geografia 
Canada
 Highland Park – Ottawa, Ontario;
 Highland Park – Calgary, Alberta;

Nuova Zelanda
Highland Park – Auckland

Stati Uniti d'America
 Highland Park – quartiere di Los Angeles, California
 Highland Park – città della Contea di Polk, Florida
 Highland Park –  città della Contea di Lake, Illinois
 Highland Park – città della Contea di Wayne, Michigan
 Highland Park – borough della Contea di Middlesex, New Jersey
 Highland Park – città della Contea di Dallas, Texas
 Highland Park – census-designated place nella contea di Mifflin, Pennsylvania

Altro
 Highland Park – film del 2013 diretto da Andrew Meieran
 Highland Park – soprannome dello stadio di baseball Hilltop Park a New York City
 Highland Park – distilleria di whisky scozzese nelle Isole Orcadi